Тланалапан има више значења:

 Тланалапан (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тланалапан (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику